Bangunrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bangunrejo, Ngawi, by, 
 Bangunrejo, Kendal, by, 
 Bangunrejo, Ponorogo, by, 
 Kecamatan Bangunrejo, distrikt, Lampung, 
 Bangunrejo, Rembang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar